Krass steht für:
 Krass, US-amerikanisches Filmdrama

Krass ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Watermann-Krass (* 1957), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Julia Krass (* 1997), US-amerikanische Freestyle-Skisportlerin
 Manuel Krass (* 1988), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Stephan Krass (* 1951), deutscher Rundfunkredakteur und Schriftsteller
 Urte Krass (* 1977), Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Kraß
 Crass (Begriffsklärung)
 Grass (Begriffsklärung)
 Graß